Werkbund steht für mehrere Vereinigungen von Künstlern, Architekten und Unternehmern:
 Deutscher Werkbund
 Österreichischer Werkbund
 Wiener Werkbund
 Schweizerischer Werkbund
 Tschechoslowakischer Werkbund
 Werkbundarchiv – Museum der Dinge Berlin
 Werkbundakademie Darmstadt
 Werkbund Werkstatt Nürnberg
 Steiermärkischer Kunstverein Werkbund

Siehe auch:
 Werkbundsiedlung
 Kölner Werkbundausstellung 1914